Mark Martin (né en 1959), pilote américain de NASCAR ;
 Mark Martin (né en 1956), auteur américain de bande dessinée ;
 Mark Martin (né en 1963), juge américain siègeant à la cour suprême de Caroline du Nord.